El Kantara est une commune algérienne de la wilaya de Biskra.
 La daïra d'El Kantara est une daïra algérienne de la wilaya de Biskra.
 El Kantara est une localité tunisienne, au sud de l'île de Djerba
  El Qantara est une ville d'Égypte située à 50 km au sud du débouché du canal de Suez dans la mer Méditerranée

Homonymie